Church (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
Church (ARC), een livealbum van ARC, het duo van Ian Boddy en Mark Shreeve
Church (metrostation), een metrostation in de Amerikaanse stad Philadelphia
Church (club), een homodiscotheek in Amsterdam
Church (2010), een Amerikaanse familiefilm uit 2010
The Church (band), Australische rockband
The Church (film), (La Chiesa in het Italiaans) een Italiaanse horrorfilm uit 1989
The Church (2018), een Amerikaanse horrorfilm uit 2018

Zie ook 
Kerk (doorverwijspagina)